Robert Dingley ist der Name folgender Personen:

* Robert Dingley (Wiltshire) († 1395), englischer Politiker 
 Robert Dingley (Hampshire) (um 1377–1456), englischer Politiker 
 Robert Dingley (Geistlicher) (1619–1660), englischer Geistlicher und Autor 
 Robert Dingley (Philanthrop) (um 1710–1781), englischer Händler und Philanthrop